Killewald ist der Familienname folgender Personen:

 Clementia Killewald (1954–2016), deutsche Benediktinerin und Äbtissin des Klosters Abtei St. Hildegard (Rüdesheim am Rhein)
 Norbert Killewald (* 1961), deutscher Politiker (SPD); seit 2010 Behindertenbeauftragter des Landes NRW